Internazionali d'Italia 2022 var en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på grusbaner i Foro Italico i Rom, Italien i perioden 8. - 15. maj 2022. Det var den 79. udgave af Internazionali d'Italia, og det var sæsonens femte turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2022 og sæsonens femte turnering i kategorien WTA 1000 på kvindernes WTA Tour 2022.

Novak Djokovic vandt herresingletitlen efter finalesejr på 6-0, 7-6(5) over Stefanos Tsitsipas, og dermed vandt Djokovic titlen i Rom for sjette gang. Det var samtidig serberens 38. ATP Tour Masters 1000-titel i karrieren, hvorved han forbedrede sin egen rekord for flest singletitler på Masters 1000-niveau. Djokovic vandt titlen uden sættab i turneringen, og hans sejr i semifinalen over Casper Ruud betød, at han nåede op på 1000 vundne singlekampe i sin karriere som den blot femte mand i tennissportens åbne æra siden 1968.

Damesingletitlen blev vundet af Iga Świątek, som i finalen vandt over Ons Jabeur med 6-2, 6-2, og som dermed vandt Internazionali d'Italia for andet år i træk. Świątek vandt sin femte turnering i træk på WTA Tour og nåede dermed op på 28 vundne kampe i træk. Det var Świąteks fjerde WTA 1000-titel i 2022, og hun blev dermed den blot anden spiller, der vandt mindst fire WTA 1000-titler på en sæson, efter at Serena Williams vandt fem titler i 2013.

Herredoubleturneringen blev også vundet af de forsvarende mestre, idet Nikola Mektić og Mate Pavić forsvarede deres titel med en sejr over John Isner og Diego Schwartzman på 6-3, 6-7(6), [12-10]. Det kroatiske par vandt deres fjerde ATP Tour Masters 1000-titel og 10. ATP-titel i alt som makkere, men det var deres første titel i 2022. Mektić vandt sin 7. Masters 1000-titel og den 18. ATP-titel i alt i karrieren, mens sejren var Pavić' femte Masters 1000-titel og 27. ATP-titel i alt. Isner og Schwartzman spillede deres første turnering som makkere.

I damedoublefinalen vandt Veronika Kudermetova og Anastasija Pavljutjenkova med 1-6, 6-4, [10-7] over Gabriela Dabrowski og Giuliana Olmos. Det russiske par vandt dermed deres første titel som makkere i deres blot anden turnering. Det var Kudermetovas fjerde doubletitel på WTA Tour, mens Pavljutjenkova vandt sin sjette WTA-titel i double. Kudermetova og Pavljutjenkova havde afværget en matchbold i deres kamp i første runde Cori Gauff og Jessica Pegula, og i semifinalen måtte de afværge yderligere tre matchbold i sejren over Desirae Krawczyk og Demi Schuurs.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Internazionali d'Italia 2022 androg € 7.942.660 ekskl. per diem, fordelt på € 5.415.410 til mændene og € 2.527.250 til kvinderne.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 29. marts 2022 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte 2 af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 11. april 2022 (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte 3 af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til 3 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Internazionali d'Italia
 ATP Tour - Rom 2022 
 WTA - Rom 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022